Miejscowości w USA:
 Eastchester – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Eastchester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 Eastchester (ang. Eastchester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester